Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцијина 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранила је Катерина Стефаниди из Грчке.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичарки из 14 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2019.
|-
| Светски рекорд| Џенифер Сур
| 
| 5,03| Брокпорт, САД
| 30. јануар 2016.
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Јелена Исинбајева
| rowspan="2" | 
| 5,01
| Стокхолм, Шведска
|23. фебруар 2012.
|-
| Рекорди европских првенстава| 4,90| rowspan="3" | Мадрид, Шпанија
| 6. март 2005.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани| rowspan="2" | Анжелика Сидорова
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 4,91| rowspan="2" | 8. фебруар 2019.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|-
|}

 Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку мотком у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 10:03 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 4,65 m (КВ). Норму није испунила ниједна такмичарка тако да су се у финале пласирале 8 такмичарки на основу постигнутог резултата (кв).,Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља'''

1 Повукла се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 18:05 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани